Il doppio del torneo di tennis Lins Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ricardo Acioly e Mauro Menezes che hanno battuto in finale Eduardo Furusho e João Zwetsch 2-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Danilo Marcelino (primo turno)
 Ricardo Acioly /  Mauro Menezes (Campioni)

 Alexandre Hocevar /  César Kist (semifinali)
 Eduardo Furusho /  João Zwetsch (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lins Challenger 1991